Demachy ist der Name von:
Jacques-François Demachy (1728–1803), französischer Chemiker und Apotheker
Monsieur de Machy (auch Demachy genannt, wirksam Ende des 17. Jahrhunderts), französischer Gambist und Komponist
Robert Demachy (1859–1936), französischer Fotograf